Gabriele Ferro, direttore d'orchestra
Gabriele Ferro, motociclista